Ивановск — название населённых пунктов.

Беларусь 
 Ивановск — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ивановск — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Ивановск — деревня в Плюсском районе Псковской области.

См. также